EEK est un sigle qui peut signifier :
  (en français, ), un parti politique grec trotskiste.

EEK est un code qui peut signifier :
 couronne, la monnaie de l'Estonie en circulation jusqu'au 31/12/2010, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

Toponymes 

 Eek, un village d'Alaska dans la Région de recensement de Bethelsitée dans les États-Unis d'Amérique ;
 rivière Eek, une rivière d'Alaska.

Code